Ел Батеки има више значења:

 Ел Батеки (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Батеки (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику